Сергій — чоловіче ім'я, походить від давньоримського родового імені (номену) Sergius, також присутнє у святцях як власне ім'я. Ім'я не має однозначного трактування. Можливо, походить від давнішого етруського імені. Можливо, ім'я має етимологічний зв'язок із словами «servus» — «служитель», «раб» або «servator» — «захисник».
Транслітерація латинкою у паспорті громадянина України для виїзду за кордон — Serhii (раніше також вживалися варіанти Serhiy, Sergii, Sergiy та Serhij)

 Розмовні та зменшувальні форми: Сергі́йко, Сергі́єнько, Сергі́єчко, Сергі́йчик, Сергу́ня, Сєрьо́га, Сєрьо́жа, Сєрґо.

Іншомовні відповідники 

  (Sirji)  — Сержі, Саєржі
 
  (Sargis) — Сарґіс, Саркіс
  — Се́ргіос
  (Sergo) — Серго
  (Sergi) — Сергі
  — Се́рхіо
  — Се́рджо
  — Серхі
  — Се́ргіуш
  — Се́ржіу
  
  — Се́рджіу
  — Се́рґіус
  — Серж

Відомі носії

Святі 
 Сергій Атрібський — мученик. 
 Сергій Валаамський — преподобний, чудотворець. 
 Сергій Кесарійський (Каппадокійський) — мученик.  
 Сергій Мечев — протоієрей
 Сергій Никомидійський — мученик. 
 Сергій Нуромского — преподобний. 
 Сергій Петроградський — священномученик. 
 Сергій Печерський — слухняний, преподобний. 
 Сергій Радонезький — преподобний монах Російської церкви, чудотворець, засновник Троїцького монастиря під Москвою. 
 Сергий Римлянин, Росафський — мученик. 
 Сергій Савваіт — преподобний мученик 
 Сергій Синайський — преподобномученик. 
 Сергій (Сребрянський) — архімандрит
 Сергій (Шеїн) — архімандрит, депутат Державної думи (1912-1917)
 Сергій Шухтомський — преподобний. 
 Сергій Римлянин

Великі князі 
 Сергій Олександрович — син Олександра II
 Сергій Михайлович — син Михайла Миколайовича

Папи Римські 
 Сергій I — 687-701
 Сергій II — 884-887
 Сергій III — 904-911
 Сергій IV — 1009-1012

Як номен (родове ім'я) 
 Луцій Сергій Катіліна

Прізвище  
 Іван Сергій — американський актор, відомий своїми роботами на телебаченні.

Іменини 
Православні іменини (дати наведені за григоріанським календарем).
 
 Січень: 3 січня, 6 січня, 15 січня, 18 січня, 27 січня, 31 січня
 Лютий: 9 лютого, 21 лютого
 Березень: 5 березня, 7 березня, 8 березня, 11 березня, 13 березня, 22 березня, 25 березня
 Квітень: 2 квітня, 5 квітня, 14 квітня, 21 квітня, 25 квітня
 Травень: 7 травня, 8 травня, 10 травня, 26 травня
 Червень: 1 червня, 23 червня
 Липень: 1 липня, 11 липня, 18 липня, 20 липня
 Серпень: 2 серпня, 8 серпня, 10 серпня, 13 серпня, 25 серпня
 Вересень: 10 вересня, 16 вересня, 22 вересня, 24 вересня, 29 вересня
 Жовтень: 1 жовтня, 7 жовтня, 8 жовтня, 11 жовтня, 20 жовтня, 23 жовтня, 31 жовтня
 Листопад: 1 листопада, 3 листопада, 13 листопада, 16 листопада, 20 листопада, 27 листопада, 29 листопада
 Грудень: 2 грудня, 10 грудня, 11 грудня, 15 грудня, 18 грудня, 20 грудня, 21 грудня, 23 грудня, 30 грудня, 31 грудня

Див. також 
 Бубка Сергій Назарович
 Комісаров Сергій Васильович
 Корольов Сергій Павлович
 Параджанов Сергій Йосипович
 Сергій (Аніцой)
 Сергій I (значення)
 Сергєєв

 Сергієво

 Сергіополіс

Примітки

Посилання 

 Значення імені Сергій і історія 

 Значення імені Сергій і географічне розповсюдження (en)
 

Чоловічі імена
Імена латинського походження